Елимбе́тово — топоним:

Россия 
 Елимбетово — село в Стерлибашевском районе Башкортостана;
 Елимбетово — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.